Degnehuset er en velbevaret ejendom beliggende på Gammel Byvej i Lejre. Huset blev oprindeligt skænket i 1762 af lensgreve Johan Ludvig Holstein og har siden gennemgået flere renoveringer og tilbygninger.

Huset har et klassisk dansk landstil udseende og er omgivet af en stor og velholdt have. Huset har en imponerende historie og har i tidens løb været hjemsted for mange forskellige ejere og beboere. Degnehuset fungerede f.eks som skole frem til begyndelsen af 1900-tallet i Allerslev, samt som degnebolig for den lokale degn.

Kilder og henvisninger
 
Lejre
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Lejre Kommune